Чортешти има више значења:

 Чортешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Чортешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Чортешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији